George Papadopoulos peut faire référence à :

George Papadopoulos (1987- ), un conseiller politique américain,
Geórgios Papadópoulos (1919–1999), chef du coup d'état grec de 1967,
 George Papadopoulos, personnage de la sitcom .